A dioxán az 1,4-dioxán triviális neve.

A dioxán az alábbi vegyületeket is jelentheti:
 1,2-Dioxán 
 1,3-Dioxán
 1,4-Dioxán